Масе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Масенко Лариса Терентіївна — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики.
 Масенко Олександр Миколайович — український політик, член КПУ.
 Масенко Терень — український новинар, поет, перекладач, член літературної організації «Плуг».

Українські прізвища
Прізвища на -енко